«Ночь игуаны» () — пьеса в трёх действиях американского драматурга Теннесси Уильямса, основанная на его же рассказе 1948 года. Премьера состоялась на Бродвее в 1961 году. В 1964 году пьеса была экранизирована Джоном Хьюстоном (в главной роли — Ричард Бёртон).

Пьесе предпослан эпиграф из Эмили Дикинсон:

Как с братом брат, из тьмы могил
Перекликались мы.
Но зарастают мхом уста
И наши имена. 

Действие в пьесе «происходит в Мексике, в Пуэрто-Баррио, летом 1940 года».

Действующие лица 
 Максин Фолк
 Педро
 Панчо
 Преподобный Шеннон
 Хэнк
 Джудит Феллоуз
 Герр Фаренкопф
 Фрау Фаренкопф
 Хильда
 Вольфганг
 Шарлотта Гуделл
 Ханна Джелкс
 Джонатан Коффин (дедушка Ханны)
 Джейк Лэтта

Постановки 
 1961, 28 декабря — Ройял-театр. Режиссёр Фрэнк Кассаро. Шэннон — П. О’Нил, Мэксин — Бетт Дейвис, Ханна — М. Лейтон. Спектакль выдержал 316 представлений.
 1976 — The Circle in the Square Theatre. В ролях: Шэннон — Ричард Чемберлен, Ханна — Дороти Макгуайр, Мэксин — Сильвия Майлс.
 1988 — The Circle in the Square Theatre. Шэннон — Николас Сервой (), Мэксин — Мария Туччи, Ханна — Джейн Александер.
 1989, 3 июня — Малый театр. Режиссёр Т. Манн (США). Шэннон — В. Соломин, Мэксин — С. Аманова, Ханна — Л. Титова.
 1994 — Гудмэн-театр (Чикаго).
 1996 — Режиссёр Роберт Фоллс (Falls); Шэннон — Уильям Петерсен, Мэксин — М. Мэсон (Mason), Ханна — Ч. Джонс. (На основе чикагской постановки).
 1992 — Королевский Национальный театр (Лондон). Режиссёр Ричард Айер. Шэннон — Альфред Молина, Ханна — Айлин Эткинс.
 2006 — Лирик-театр (Лондон). Шэннон — Вуди Харрелсон, Мэксин — Клэр Хиггинс, Ханна — Дженни Сигроув ().

Пьесы на английском языке
Пьесы США
Пьесы 1961 года
Пьесы Теннесси Уильямса